Unter Talsperre Neunzehnhain versteht man zwei Talsperren:

 die untere Talsperre Neunzehnhain I
 die obere Talsperre Neunzehnhain II